Álvaro Aburto, nacido en Orizaba, Veracruz, México en 1905, fue un arquitecto activo en el periodo de la posrevolución en México y uno de los primeros protagonistas del movimiento moderno en el país desde sus actividades en instituciones públicas.

Reseña biográfica 
La vida profesional de Aburto la desarrolló en instituciones públicas dirigidas a subsanar el problema de la vivienda rural, campesina y popular. Sus proyectos y obras se ubican dentro de la corriente funcionalista, entendida como “la arquitectura nuestra debe ser […] pobre y desnuda, como somos nosotros, como es el pueblo mexicano”.

Estudió en la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional de México entre 1923 y 1928. Fue alumno del arquitecto José Villagrán García, pionero del Movimiento Moderno en México, reconocido por sus obras y su teoría de la arquitectura. Entre sus compañeros de generación se encuentran, Enrique del Moral, Mauricio Campos, Francisco Arce, Juan O’Gorman, Carlos Vergara, Marcial Gutiérrez Camarena, Leonardo Noriega, Salvador Roncal, Jesús Rovalo y Javier Torres Ansorena. 

Poco antes de terminar sus estudios trabajó en la Dirección de Edificación del recién creado Departamento del Distrito Federal (1928). Ahí, junto con Juan Segura, Vicente Urquiaga y Ernesto Buenrostro participó en el proyecto del Centro Social y Deportivo Venustiano Carranza (1929), con base en un programa arquitectónico dirigido a mejorar la cultura y el bienestar físico de los trabajadores.

Al integrarse a la Comisión Nacional de Irrigación en 1928, inició una serie de estudios y diseños de tipos de casas para los futuros colonos de las Ciudades Agrícolas que dicha Comisión planeaba construir. Se tituló en 1930 con la tesis “Centro de Colonización en el Proyecto de Don Martín Coahuila y Nuevo León”.

El arquitecto Israel Katzman reconoce que en la cuarta década del siglo XX no había más que tres funcionalistas: Juan O’ Gorman, Juan Legarreta y Álvaro Aburto, por lo que fueron apodados como les enfants terribles. Su intervención en lo que históricamente se conocen como las Platicas del 33 muestra su postura política profesional al señalar que el arquitecto que trabaja para el Estado y las comunidades “hace la arquitectura más pura, más simple, más económica y simultáneamente la más eficiente…”. Esta convicción se advierte en su participación en el Congreso de laLiga de Escritores y Artistas Revolucionarios (1936) con la ponencia “El problema de la Arquitectura y de urbanismo en México” la cual firmaron también los arquitectos Ricardo Rivas, Luis Cuevas Barrena y Raúl Cacho.  Años más tarde se integró a la Unión de Arquitectos Socialistas (1938-1939) para participar en el Primer Congreso Mexicano de Ingeniería Rural celebrado en Pachuca, Estado de Hidalgo, en 1939.

De las obras que construyó destacan: un tipo de casa campesina que edifica junto con el arquitecto Carlos Obregón Santacilia, empleando el “sillar fibra”. Un material patentado por el propio Obregón que les permitió concluir la casa en diez días con cuatro hombres. Una serie de casas en los poblados de Jiquilpan y de Emiliano Zapata, Michoacán, en 1936, como parte de su trabajo en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Pública (SCOP). Y varios proyectos de casas, mercados e iglesias para zonas campesinas y populares de Zacatecas, Veracruz y otros Estados de la República, dentro de la misma Secretaría.
Trabajó también para la Dirección de Bienes Nacionales y entre otros cargos ocupó la presidencia de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos (SAM) entre 1939 y 1940.   

Murió en la Ciudad de México en 1976.

Distinciones 

 Presidente. Sociedad de Arquitectos Mexicanos (1939-1940)

Referencias

Bibliografía 

 Katzman, Israel, Arquitectura Contemporánea Mexicana, Ciudad de México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1963,
 Obregón Santacilia, Carlos, 50 años de arquitectura mexicana. 1900-1950, Ciudad de México, editorial Patria, S.A., 1952“Pláticas sobre Arquitectura, México 1933”, en Raíces 1. Documentos para la historia de la arquitectura mexicana, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana
 Sifuentes Solís, Marco Alejandro y Jorge Carlos Parga Ramírez, “Estudio introductorio” en La ciudad Agrícola en los Sistemas Nacionales de Riego Pabellón de Arteaga, Ags., 1930 por Ignacio Bancalari, Edición facsimilar del documento presentado en el primer Congreso Nacional de Planeación (Ciudad de México), Aguascalientes, Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2007
 Vargas Salguero, Ramón, “Las reivindicaciones históricas en el funcionalismo Socialista” en Apuntes para la Historia y Crítica de la Arquitectura Mexicana del siglo XX: 1900-1980, Volumen I, Ciudad de México, Cuadernos de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico 20-21, México Secretaría de Educación Pública, Instituto Nacional de Bellas Artes, 1982
 Vargas Salguero, Ramón y Víctor Arias Montes (eds.), Ideario de los arquitectos mexicanos. Las nuevas propuestas, Ciudad de México, CONACULTA, Universidad Nacional Autónoma de México, 2011

Enlaces externos 

 Sitio web oficial.

Arquitectos de México
Arquitectura funcionalista
Nacidos en Orizaba
Fallecidos en Ciudad de México
Arquitectos de México del siglo XX